149 rok naszej ery
 149 rok przed naszą erą
 149 liczba liczba pierwsza
 galaktyka NGC 149
 planetoida (149) Medusa
 droga wojewódzka nr 149
 linia kolejowa nr 149
 Sonet 149 Williama Shakespeare'a
 Psalm 149
 haubica Skoda 149 mm Modell 14
 działo Semovente da 149/40
 149 Pułk Piechoty
 149 Pułk Piechoty – do marca 1920 – 149 Pułk Strzelców Kresowych; późniejszy 49 Huculski Pułk Strzelców
 149 Pułk Piechoty (6 Zachodniopruski) – niemiecki pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego; sformowany 31 marca 1897; stacjonował w Pile i w Wałczu; przydzielony do II Korpusu Armii Niemieckiej